pólya – heraldikai fogalom
 pólya csecsemő begöngyölésére való párna
 pólya hosszú, keskeny kötszer
 Pólya, családnév